Baru steht für:
 Künstlername von Hervé Barulea (* 1947), französischer Comiczeichner
 Baru (Band), eine deutsche Popband
 Baru (Gattung), eine ausgestorbene Krokodilgattung

Baru bzw. Barú ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Baru (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara, Rumänien
 eine Gemeinde der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xichang #Administrative Gliederung
 Baru (Faturasa), ein Ort in Faturasa, Osttimor
 ein Ort in Atsabe (Osttimor), siehe Malabe
 ein Ort in Venilale (Osttimor), siehe Uailaha
 Pantai Baru (Strand Baru), Distrikt auf Roti (Indonesien)
 Baru (Luwuk), ein Kelurahan der indonesischen Stadt Luwuk

Siehe auch:
 Barouh
 BARÜ